De Tippeligaen 2013 was het 69ste seizoen waarin om het landskampioenschap van Noorwegen in het voetbal werd gestreden. Het seizoen ging van start op 15 maart en werd op 10 november 2013 beëindigd. Molde FK treedt aan als regerend landskampioen.

Tot de laatste speeldag streden Strømsgodset IF en Rosenborg BK om de Noorse landstitel. Strømsgodset won op eigen veld met 4-0 van Haugesund FK in de 30ste en laatste speelronde en werd zo voor de tweede keer landskampioen van Noorwegen, met één punt voorsprong op Rosenborg BK.

Uitslagen

Eindstand

Laatst bijgewerkt: 18 oktober 2013

Promotie/degradatie
 Tromsø IL en Hønefoss BK degradeerden rechtstreeks naar de Adeccoligaen (2014).
 FK Bodø/Glimt en Stabæk Fotball promoveerden naar de Tippeligaen (2014).
 Sarpsborg 08 FF versloeg in de nacompetitie Ranheim Fotball (1-0 en 0-2)  handhaafde zich zodoende op het hoogste niveau.

Play-offs
{{footballbox
|date       = 6 novemberKwartfinales
|time       = 12:30 uur
|team1      = Ranheim
|score      = 2 – 0
|team2      = Mjøndalen
|goals1     = Karl Morten Eek    Kristoffer Løkberg  
|stadium    = DnB Arena, Ranheim
|attendance = 1.300
|referee    = Espen Eskås }}

Sarpsborg handhaaft zich en speelt ook in 2014 in de Tippeligaen.

Statistieken
TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.AssistsIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met zeven of meer assists achter hun naam.''

Meeste speelminuten

Scheidsrechters

Toeschouwers

Strømsgodset IF
Bijgaand een overzicht van de spelers van Strømsgodset IF, die in het seizoen 2013 onder leiding van trainer-coach Ronny Deila landskampioen van Noorwegen werden.

Zie ook
Noorse voetbalbeker 2013
Noors voetbalelftal in 2013

Tippeligaen
Competitievoetbal 2013